La saison 2014-2015 de Liga Adelante est la quatre-vingt-quatrième édition de la deuxième division espagnole.

Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-uns autres. 

Le FC Barcelone B, équipe réserve du FC Barcelone ne peut pas être promue en Liga BBVA. En revanche, elle peut être reléguée en troisième division si elle termine en bas du classement.

Participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

| align="left" valign="top" width="50%" |

|}

Tableau des rencontres 

|}

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2014-2015
Football M2
Espagne M2
Championnat M2